Matcherna i Grupp G i Världsmästerskapet i fotboll 2006 pågick från 13 till 23 juni 2006. 

Vinnaren av denna grupp, Schweiz, mötte tvåan Ukraina från Grupp H i åttondelsfinalen, och tvåan från denna grupp, Frankrike, mötte vinnaren Spanien från Grupp H i åttondelsfinalen.

Tabell

Frankrike mot Schweiz

Sydkorea mot Togo

Frankrike mot Sydkorea

Togo mot Schweiz

Togo mot Frankrike

Schweiz mot Sydkorea

Externa länkar 

 

Grupp G
Sportevenemang i Stuttgart
Sportevenemang i Frankfurt am Main
Sportevenemang i Leipzig
Sportevenemang i Dortmund
Sportevenemang i Köln
Sportevenemang i Hannover
Köln under 2000-talet
Stuttgart under 2000-talet
Hannover under 2000-talet
Dortmund under 2000-talet
Frankfurt am Main under 2000-talet